Chessman ist der Familienname folgender Personen:
 Caryl Chessman  (1921–1960), zum Tode verurteilter und hingerichteter Amerikaner
 Harriet Scott Chessman, amerikanische Schriftstellerin

Chessman bezeichnet außerdem:
 den Ringnamen von Kevin Citlali Zamora, mexikanischer Wrestler der Asistencia Asesoría y Administración